Прилесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прилесье — деревня в Минском районе Минской области.
 Прилесье — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Прилесье — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области.
 Прилесье — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Прилесье — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.